Kamienny Most peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Kamienny Most, une localité dans la voïvodie de Łódź
 Kamienny Most, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale